Baker County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Baker County, Florida 
 Baker County, Georgia 
 Baker County, Oregon